Waldeck kan syfta på:

Geografi

Antarktis
 Mount Waldeck

Estland
 Orava kommun – kommun vars tyska namn är Waldeck

Frankrike
 Château de Waldeck – slottsruin

Tyskland
 Waldeck-Pyrmont – tyskt furstendöme 1180–1918
 Landkreis Waldeck-Frankenberg – distrikt i Hessen, Tyskland
 Waldeck, Hessen – stad i nämnda distrikt
 Waldeck, Thüringen – kommun i Thüringen, Tyskland

Personer 
Waldeck är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Benedikt Waldeck (1802–1870), preussisk politiker 
 Pierre Waldeck-Rousseau (1846–1904), fransk politiker 
 René Waldeck-Rousseau (1809–1882), fransk politiker

Namnet har även använts som pseudonym av tidningspublicisten Thorgny Wallbeck-Hallgren.

Efternamn